O Centro de Educação a Distância do Exército é uma organização militar do Exército Brasileiro, situada na cidade do Rio de Janeiro, destinada a atuar no nível de coordenação e orientação da educação a distância (EAD) no âmbito do Exército Brasileiro, acompanhar e difundir permanentemente a evolução da EAD para melhorias na qualidade do sistema de ensino, oferecer formação continuada aos agentes envolvidos nos diversos processos, e disponibilizar o ambiente virtual de aprendizagem para a oferta de cursos e estágios para militares praças e oficiais da ativa das forças armadas que estão no Brasil ou em missão no exterior.

Iniciou suas atividades a partir de 1º de julho de 2015, conforme a Portaria nº 900, do Comando do Exército, ocupando as dependências da antiga sede da Escola de Comunicações (EsCom), dentro da estrutura do aquartelamento da Escola de Sargentos de Logística (EsSLog) e subordinado à Diretoria de Educação Técnica Militar (DETMil).

Histórico 

O Núcleo do Centro de Educação a Distância do Exército (NuCEADEx), iniciou suas atividades na modalidade de educação a distância (EAD), a partir de 1º de julho de 2015, ocupando as dependências da antiga sede da Escola de Comunicações (EsCom), dentro da estrutura do aquartelamento da Escola de Sargentos de Logística (EsSLog).

Sua orientação de funcionamento, como projeto de implantação organizacional, visou dotar o Sistema de Educação e Cultura do Exército (SECEx) com uma organização militar que atuasse na coordenação e orientação da EAD e contribuísse com o processo de capacitação dos recursos humanos no âmbito do Exército.

Em 20 de julho de 2015, o NuCEADEx é elevado a Centro de Educação a Distância do Exército (CEADEx), pela criação desta OM, descrita na Portaria nº 900, do Comando do Exército.  A criação deste Centro visa atender a macro objetivos, dentre eles, “Implantar um novo e efetivo Sistema de Educação e Cultura”, contidos no Planejamento Estratégico do Exército, para os anos de 2016 a 2019.

O CEADEx, subordinado diretamente à Diretoria de Educação Técnica Militar (DETMil), oferece suporte técnico-pedagógico para EAD, proporcionando eficiência e racionalização, otimizando a formação, o aperfeiçoamento e a extensão/especialização de militares do Exército.

Caracterizado como organização militar com encargos de ensino, o CEADEx desenvolve atividades, no nível de coordenação e orientação da modalidade de educação a distância no âmbito do Exército Brasileiro, além de ser responsável pelo acompanhamento e difusão permanente da evolução desta modalidade educacional oferecendo a formação continuada aos agentes de ensino a fim de manter o nível de qualificação dos integrantes do Exército e aperfeiçoar as atividades e processos correlatos à EAD.

Referências 

Educação
Exército Brasileiro